A Different Beat () — студийный альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура, изданный в 1999 году.

«A Different Beat» значительно отличается от более ранних работ Мура — здесь он впервые серьёзно увлёкся электронным звучанием. Как отмечено на Allmusic, несмотря на такое изменение стиля, «всё ещё есть возможность для некоторых фирменных ледорубных соло, и можно услышать утончённую гимнастику Мура вместе с ритмами современного танца — это совершенно уникальный опыт. Наиболее впечатляющими являются „Lost in Your Love“, учитывая страстное вокальное и инструментальное исполнение, и блаженная „Surrender“, совершенно другой конец эмоциональной шкалы. „Bring My Baby Back“ — это чудесное живописное описание предстоящей поездки брошенного любовника на поезде, чтобы попытаться спасти свою бывшую любовь. Мур и его продюсерская команда подают приятный набор танцевальных ритмов, приправленных неподражаемыми мелодиями». Сочетание пронзительной соло-гитары с жёстким брейкбитом может быть расценено по-разному — и как смелый шаг вперёд, желание порвать со старыми штампами, и как попытка поднять свои акции в глазах молодёжи. Однако в последующих своих альбомах Гэри Мур вернулся к характерному блюз-року (его следующий альбом так и назывался — Back to the Blues), эксперименты с электроникой не стали для него тенденцией.

Список композиций

Участники записи 
 Гэри Мур — гитара, клавишные, бас, вокал.
 Гэри Хасбанд — ударные.
 Роджер Кинг — клавишные, программирование.
 Фил Николс — программирование.

Примечания 

Different Beat
1999